Роздольский — фамилия; имеет женскую форму Роздольская.
 Роздольский, Осип Иванович (1872—1945) — теолог, классический филолог и переводчик родом из Збаражчины.
 Роздольский, Роман Осипович (1898—1967) — украинский учёный-марксист, экономический и социальный историк, общественный деятель, исследователь трудов Карла Маркса.

Роздольская 
 Роздольская, Эмилия (урождённая Медер; 1911—2001) — австрийская общественно-политическая деятельница, участница антифашистской и профсоюзной деятельности. См. также 
 Раздольский